Villiers pode se referir a:
 Villiers (Indre)
 Villiers (Vienne)

Desambiguações de topônimos